Swiss Challenge League (2012/2013) – kolejna edycja drugiego poziomu ligowego w Szwajcarii. W tym sezonie udział w lidze weźmie 10 zespołów, a nie jak dotychczas 16. Każda z drużyn zagra przeciwko sobie dwa mecze wyjazdowe i dwa u siebie, łącznie 36 meczów rozegra jedna drużyna. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczy 9 zespołów ze Szwajcarii i 1 z Liechtensteinu. Ligę wygrała dużyna .

Drużyny 

W poprzednim sezonie grało 16 zespołów.

Tabela

Strzelcy 
Aktualne na zakończenie sezonu

Linki zewnętrzne 
 Strona ligi

Uwagi

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii
2012 w Szwajcarii
2013 w Szwajcarii

de:Schweizer Fussballmeisterschaft 2012/13#Challenge League